13-е Панамериканские игры 1999 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 23 июля — 8 августа 1999 года в городе Виннипег.

Виды спорта 

  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бейсбол
  Баскетбол
  Бокс
  Велоспорт
  Прыжки в воду
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве
  Футбол
  Дзюдо
  Катание на роликовых коньках
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Софтбол
  Плавание
 Синхронное плавание
  Настольный теннис
  Теннис
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

 Водные виды спорта:
  Прыжки в воду
  Плавание
 Синхронное плавание
  Водное поло
  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол
  Боулинг
  Бокс
  Гребля на байдарках и каноэ
  Велоспорт
  Конный спорт
  Фехтование
  Хоккей на траве
  Футбол
  Гимнастика
  Гандбол
  Дзюдо
  Каратэ
  Современное пятиборье
  Сквош
 Роликовые виды спорта
  Академическая гребля
  Парусный спорт
  Стрельба
  Софтбол
  Настольный теннис
  Таэквондо
  Теннис
  Триатлон
  Волейбол
  Пляжный волейбол
 Воднолыжный спорт
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт 

  — Некоторые источники считают, что Соединенные Штаты заработали 110 серебряных и 80 бронзовых медалей, вместо 119 и 79, соответственно. В результате в общей сложности 296 медалей, вместо 304.
  — B некоторые источники назначают, что Куба заработала 69 золотых медалей и 39 серебряных медалей, вместо 70 и 40, соответственно. В результате в общей сложности 155 медалей, вместо 157.
  — Согласно некоторым источникам, 328 золотых медалей, 327 393 серебряные медали и бронзовые медали были вручены во время проведения игры, вместо 329, 337 и 392, соответственно. В результате в общей сложности 1,048 медалей было разыграно на играх, вместо 1,058.

Примечания

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com